Le terme Weedon désigne notamment :

Patronyme 

 Hugh Weedon Mercer ( - ), un militaire de carrière américain breveté de l'Académie militaire de West Point ;
 Bert Weedon, né "Herbert Maurice William", OBE né le  à East Ham et mort le  à Beaconsfield, est un guitariste et compositeur britannique.

Toponyme

Canada 
 Weedon, une municipalité de la MRC Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec ;
 Rivière Weedon, un cours d’eau de la municipalité de Weedon, dans la MRC Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec ;
 Weedon (canton), un canton de la municipalité de Saint-Joseph-de-Ham-Sud, dans la MRC Les Sources, en Estrie, au Québec ;
 Barrage de Weedon, situé dans la municipalité de Weedon, dans la MRC Le Haut-Saint-François, en Estrie, au Québec.

Royaume-Uni 
 Weedon est un village du Buckinghamshire, en Angleterre.

Homonymie de patronyme